Der Drei-Zinnen-Lauf (volle Bezeichnung Südtirol Drei Zinnen Alpin Lauf; ) ist ein Berglauf über 17,5 km und 1350 positive Höhenmeter, der seit 1998 in Sexten (Südtirol) stattfindet. Er führt vom Zentrum Sextens auf 1320 m Höhe zunächst durch das Fischleintal und die Zsigmondyhütte zur Büllelejochhütte, wo nach 14 km mit 2528 m der höchste Punkt der Strecke erreicht wird. Das Ziel befindet sich bei der Dreizinnenhütte auf 2405 m Höhe unterhalb der Drei Zinnen.

Von 2002 bis 2006 wurde eine Strecke von 21 km absolviert und ein Nebenwettbewerb über 13 km ausgetragen. 2008 wurde auf einer Ausweichstrecke von 11,2 km gelaufen, die zur Bergstation der Seilbahn auf den Helm führte (2050 m).

2020 gab es wegen der Corona-Pandemie ein spezielles Sicherheitskonzept: Keine Zuschauer, Mund-Nasen-Schutz für die Läufer am Start und wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden konnte, Verringerung der Verpflegungsstationen von 4 auf 1, Streichung der Dorfrunde. Damit verkürzte sich die Laufstrecke auf 15,2 km.

Statistik

Siegerliste

Entwicklung der Finisherzahlen

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Halbmarathon
Laufveranstaltung in Italien
Sportveranstaltung in Südtirol
Sexten